Casemate peut faire référence à :
 un casemate, un local servant de retranchement pendant une guerre ;
 Casemate, magazine français de bande dessinée ;
 le CCSTI de Grenoble, dit « la Casemate », qui est un centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), et situé place Saint-Laurent à Grenoble, en France.